El término Jynx puede referirse a:
 La actriz Jynx Maze;
 Jynx, personaje de Pokémon;
 Jynx, género de aves;
 Jynx torquilla, ave (nombre común: torcecuellos);
 Jynx, personaje de la mitología griega;
 etc.